Десятилетие ознаменовалось окончанием «Холодной войны» и началом распада социалистического лагеря (который завершился уже в начале 1990-х). Среди ключевых событий этой эпохи — война в Афганистане, перестройка в СССР, катастрофа на Чернобыльской АЭС, «бархатные революции» в Восточной Европе.

В области культуры 1980-е ознаменовались преобладанием массовой культуры и огромным влиянием телевидения на общество. В кинематографе — окончанием эпохи Нового Голливуда и расцветом блокбастеров, продолжающимся ростом интереса к кинофантастике благодаря появлению компьютерной графики. В музыке, благодаря новым технологиям, получили большое развитие жанры, использовавшие синтезаторы, сэмплеры и драм-машины, такие как новая волна, электронная музыка, синтипоп, хип-хоп. В СССР благодаря смягчению цензуры наступила «золотая эпоха» русского рока. В области технологий наибольшее развитие получили технологии информации и связи. 1980-е стали также началом бума видеоигр благодаря развитию и популярности игровых приставок; в 1983-м впервые игры упоминаются как вид искусства.

Важнейшие события

В мире 
 Рецессия (). Деиндустриализация («Ржавый пояс»). Премьерство Маргарет Тэтчер (1979—1990).
 Холодная война.
 Эскалация гонки вооружений (1981; «Часы Судного дня»).
 Президент США Рональд Рейган объявил СССР «Империей зла» (1983). Стратегическая оборонная инициатива (1983; программа «Звёздных войн»).
 Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (1988).
 Политика реформ и открытости в КНР (Дэн Сяопин). События на площади Тяньаньмэнь (1989).
 Гражданские войны в Эфиопии (1974—1991), Анголе (1975—2002) и Судане (1983—2005). Голод в Эфиопии (1983—1985). Война в Западной Сахаре (1975—1991). Война за независимость Намибии (1966—1989). Операция «Каньон Эльдорадо» в Ливии (1986).
 Гражданская война в Ливане (1975—1990). Ливанская война (1982). Взрывы казарм миротворцев в Бейруте (1983). Первая палестинская интифада (1987; Сектор Газа).
 Исламское восстание в Сирии (1976—1982). Штурм Хамы (1982).
 Афганская война (1979—1989; операция «Циклон»).
 Гражданская война в Сальвадоре (1979—1992), резня в Эль-Мосоте (1981). Вооружённый конфликт в Перу начался (1980). Гражданская война в Никарагуа (1981—1990). Фолклендская война (1982). Вторжение США на Гренаду (1983).
 Государственный переворот в Турции (1980).
 Ирано-иракская война (1980—1988). Операция «Опера» (1981). Иран-контрас (1986).
  (1981—1983).
 Вошли в Евросоюз Греция (1981), Испания и Португалия (1986), вышла Гренландия (1985). Европейский круглый стол промышленников (1983). Шенгенское соглашение (1985). Полная независимость Австралии от Великобритании (1986; ). Конфликт в Северной Ирландии, теракты ИРА.
 Пятая республика Южной Кореи (1981—1987). Шестая республика (с 1987).
 ).
 Убийство Индиры Ганди (1984). Падение режима Маркоса Фердинанда на Филиппинах (1986; Жёлтая революция).
 Резкое падение цен на нефть (1986). Перепроизводство нефти в 1980-х годах. Чёрный понедельник (1987).
 Канадско-американское соглашение о свободной торговле (1988). ).
 Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (1989).
 Падение коммунистических правительств в Восточной Европе (1989—1991). Профсоюз Солидарность в Польше (1980). Политика жёсткой экономии СРР (1980-е). Революции в Чехословакии, Румынии, Венгрии (1989). Падение Берлинской стены (1989).
 Монреальский протокол о защите озонового слоя начал действие (1989). Спецслужбы затопили корабль Гринписа (1985; «Rainbow Warrior»).

В СССР 
 Окончание «эпохи застоя». Кончина Л. И. Брежнева (1982).
 1981 — Начало использования летнего времени.
 Продовольственная программа (1982).
 Юрий Андропов, генеральный секретарь (1982—1984).
 Константин Черненко, генеральный секретарь (1984—1985).
 Михаил Горбачёв занимает пост Генерального секретаря ЦК КПСС (1985—1991).
 Антиалкогольная кампания в СССР (1985—1988).
 Перестройка (1985—1991).
 Карабахский конфликт (1987—1991).
 1987 — Матиас Руст приземлился на Красной площади в Москве

Катастрофы и стихийные бедствия 

 Разрушительный ураган в средней полосе России 1984 г.
 Авария на Чернобыльской АЭС (1986).
 Извержение вулкана Сент-Хеленс в США (1980).
 Взрыв газопровода в Сибири (1982).
 Сбиты южнокорейский (1983) и иранский (1988) пассажирские самолёты.
 Бхопальская катастрофа на химическом заводе в Индии (1984).
 Извержение вулкана Невадо-дель-Руиса (1985).
 Землетрясение в Мехико (1985).
 Авиакатастрофа под Токио (1985).
 Катастрофа шаттла «Челленджер» (1986).
 Катастрофа парома Донья Пас (1987).
 Арзамасская железнодорожная катастрофа (1988).
 Йеллоустонский пожар 1988 года.
 Спитакское землетрясение в Армении (1988).
 Землетрясение Лома-Приета (1989).
 Крушение поездов Новосибирск-Адлер и Адлер-Новосибирск под Ашой (1989)
 Выброс нефти из танкера Эксон Валдез (1989).

Наука и технологии 

 Первая монохромная фотоплёнка (1980; Ilford Photo).
 1981 — совершил первый полёт американский «самолёт-невидимка» Lockheed F-117 Nighthawk.
 1981 — началось сообщение скоростных поездов TGV между Парижем и Лионом.
 1981 — в США зарегистрированы первые 5 случаев «редкой формы пневмонии» (затем получившей название СПИД);
 1982 — состоялся первый телемост между СССР и США (Москва — Лос-Анджелес).
 1982 — впервые пациенту было пересажено постоянное искусственное сердце
 1983 — компания Motorola выпустила первый в мире коммерческий портативный сотовый телефон.
 1984 — ДНК-дактилоскопия.
 1984 — энергосберегающая компактная люминесцентная лампа.
 1985 — открытие объёмной нейропередачи (СССР)
 1985 — газопровод через Норвежскую траншею (Statoil).
 1986 — открыта высокотемпературная сверхпроводимость (Швейцария)
 1987 — открытие реверберации в мозге  (СССР)
 1987 — начато строительство Евротоннеля
 1989 — впервые в Госреестре открытий ВНИИГПЭ зарегистрировано открытие природы онкологических заболеваний (СССР)

Информационные технологии 
 IBM PC (1981). PC DOS (1981). Windows 1.0 (1985).
 Процессоры семейства Intel 80286 (1982), i386 (1985), i486 (1989).
 Компакт-диск (1982; CD).
 ZX Spectrum (1982). БК (1985).
 ARPANET меняет основной протокол с NCP на TCP/IP, что привело к появлению современного Интернета (1983).
 Проект GNU (1983). Фонд свободного программного обеспечения (1985).
 Macintosh (1984). Mac OS (1984; System 1).
 Сеть Фидо (1984).
 Компьютерный вирус впервые зафиксирован (1986).
 Получен патент на первый нейрокомпьютер АС-79, (1988 СССР)
 Всемирная паутина (1989; WWW).

Космос 
 Космические корабли многоразового использования (программа Спейс Шаттл — 1981; «Буран», единственный полёт — 1988).
 1982 — Светлана Савицкая — вторая женщина-космонавт, космический корабль «Союз Т-5», (СССР).
 1982 — Первая долговременная космическая экспедиция станции «Салют-7», 106 дней (СССР).
 1985 — Япония начала набор в собственный отряд космонавтов.
 1986 — запуск первых модулей орбитальной станции «Мир» (СССР)
 1987 — Первая долговременная экспедиция на станции «Мир», 174 дня (СССР).

Культура 
 Информационная эра.
 Распространение политкорректности.
 Поколение Y.
 Карманные игры Nintendo Game & Watch (1980; «Электроника»). Тетрис (1984).
 Население Китая превысило 1 миллиард человек (1982).
 Дни хаоса (1983).
 Третье поколение игровых систем. NES (1983; Famicom). Sega Master System (1986).

Литература

Значимые литературные произведения 80-х 
 «Кролики и удавы» (1982), Искандер, Фазиль Абдулович (1929—2016) 
 «Кладбище домашних животных» (1983), Стивен Кинг 
 «Нейромант» (1984), Уильям Гибсон 
 «Парфюмер» (1985), Патрик Зюскинд 
 «Оно» (1986), Стивен Кинг 
 «Дети Арбата» (1987), Рыбаков, Анатолий Наумович (1911—1998)

Значимые писатели 80-х 
  Кир Булычёв
  Владимир Иванович Савченко
  Валентин Митрофанович Сидоров
  Братья Стругацкие Аркадий и Борис Натановичи
   Иосиф Бродский
  Салман Рушди
  Умберто Эко

Музыка 

 Расцвет жанров новая волна и синтипоп; успеха добиваются такие исполнители как Depeche Mode, A-ha, Duran Duran, Pet Shop Boys.
 Пост-панк (The Cure, The Smiths, Talking Heads) и производный от него готик-рок (Sisters of Mercy, Bauhaus).
 Расцвет эпохи хеви-метал, Новая волна британского хеви-метала (Iron Maiden, Motorhead). Зарождение многих классических направлений металлической музыки, таких как трэш-метал (Metallica, Slayer, Megadeth), пауэр-метал (Blind Guardian, Helloween), блэк-метал (Venom, Bathory), дэт-метал (Death, Obituary).
 Популярны глэм-рок (Queen, Kiss, Дэвид Боуи) и хэйр-метал (Van Halen, Twisted Sister, Motley Crue, W.A.S.P.)
 Суперзвёздами становятся поп-исполнители Майкл Джексон, Мадонна и Принс.
 «Золотая эпоха» русского рока наступает благодаря смягчению цензуры. Появляются и приобретают всесоюзную известность группы «Кино», «Ария», «ДДТ», «Браво», «Наутилус Помпилиус», «Алиса» и другие, а уже существующие (как например, «Аквариум» и «Машина времени») впервые издают свои альбомы официально. На волне большой популярности в СССР во второй половине 80-х, группы «Парк Горького», «Круиз» и «Земляне», предпринимали в тот период весьма серьёзные попытки выйти также и на международный музыкальный рынок.
 1981 — открыт Ленинградский рок-клуб;
 1981 — начало вещания MTV;
 1982—1985 — расцвет жанра электро;
 1983 — начало популярности итало-диско, со следующего года — евродиско;
 1985 — проведён фестиваль Live Aid;
 1986 — появление visual kei в Японии.
 1986—1990е — Золотая эра хип-хопа.
 с середины 1980-х — появление таких стилей, как хаус и техно.

Кино 

 Окончание эры Нового Голливуда, когда моду в кино диктовали режиссёры-одиночки. Провал фильма «Врата рая» (1980) и ряда других авторских фильмов знаменует конец этой эпохи. Продолжение эры блокбастеров и начало диктата продюсеров и крупных студий.
 Приход компьютерной графики в кино на постоянной основе в таких фильмах как «Трон».
 В 80-х годах XX века был снят целый ряд картин, которые впоследствии стали культовыми и на десятилетия определили сюжетные каноны многих жанров — в частности, боевиков, научной фантастики, фантастических и мистических ужасов. Практически на каждый такой фильм впоследствии были сняты ремейки, приквелы и сиквелы. Эти фильмы оказали колоссальное влияние на культуру 80-х, которое прослеживалось в музыке — многие хэви-метал и дэт-метал группы вдохновлялись идеями и образами, которые несли эти фильмы: например, в 1985-м году под влиянием «Терминатора» группа Accept записала альбом Metal Heart, в 1987-м под влиянием фильмов ужасов «Город живых мертвецов» и «Возвращение живых мертвецов» группа Death записала альбом Scream Bloody Gore. Также кинематограф 80-х оказал фундаментальное влияние на эстетику музыкальной синтвейв-сцены, зародившейся в XXI веке.
 Выходят многочисленные сиквелы успешных фильмов («Рокки», «Хэллоуин», «Пятница 13-е», «Кошмар на улице Вязов», «Чужой», «Безумный Макс», «Рэмбо», «Индиана Джонс», «Звёздные войны»), также расцвет фильмов-пародий (в особенности фильмы Мэлла Брукса и трио Цукер, Абрахамс, Цукер).
 Расцвет карьеры многих режиссёров — Дэвида Линча, Терри Гиллиама, Стивена Спилберга, Роберта Земекиса, Джеймса Кэмерона, Ларса фон Триера, Оливера Стоуна. В 1983 году Андрей Тарковский становится невозвращенцем и снимает две свои последние картины — «Ностальгия» и «Жертвоприношение».
 В мультипликации 80-х набирают популярность аниме Хаяо Миядзаки и начинает карьеру Дон Блут.
 В 80-х набирают популярность многие актёры боевиков — Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Жан-Клод Ван Дамм, Брюс Уиллис, Джеки Чан.
 В 1985 году выходит военная драма Элема Климова «Иди и смотри», получившая всемирное признание.
 Выходят фильмы, провалившиеся в прокате, но получившие культовый статус и оказавшие огромное влияние на кинематограф, среди них — «Сияние», «Бегущий по лезвию», «Нечто», «Лицо со шрамом».

 Важнейшими кинокартинами 1980-х критики называли: фантастические фильмы «Бегущий по лезвию», «Инопланетянин», «Чужие», «Звёздные войны: Империя наносит ответный удар», приключенческий фильм «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», фантастические комедии «Назад в будущее» и «Охотники за привидениями», сюрреалистический детектив «Синий бархат»,, фильм ужасов «Сияние», спортивную драму «Бешеный бык», боевик «Крепкий орешек».
 Важнейшим телесериалом 1980-х западные критики называют комедию «Весёлая компания». К числу знаковых сериалов также относят: детективы «Полиция Майами» и «Лунный свет», комедию «Альф», боевик «Команда А».

Изобразительное искусство 
 Иллюстратор Майкл Уэлан получил 9 премий «Хьюго» и три «Всемирные премии фэнтези» как лучший художник.

Спорт 

 1980 — Олимпиада в Москве. Бойкот олимпиады.
 1980 — Олимпиада в Лейк-Плэсиде (зимняя)
 1984 — Олимпиада в Лос-Анджелесе. СССР объявил о бойкоте олимпиады.
 1984 — Олимпиада в Сараево (зимняя)
 1988 — Олимпиада в Сеуле
 1988 — Олимпиада в Калгари (зимняя)

См. также

Примечания 

1980-е годы